Barbosa puede referirse a:

Geografía 

 Barbosa (Antioquia), municipio del departamento de Antioquia, Colombia.
 Barbosa (Santander), municipio del departamento de Santander, Colombia.
 Barbosa (São Paulo), municipio del estado de São Paulo, Brasil.

Miscelánea 

 Barbosa (apellido), apellido portugués.
 Barbosa (género), sinónimo del género de planta de la familia Arecaceae, género Syagrus.
 Abreviatura científica del botánico Luis Agosto Grandvaux Barbosa (1914-1983).